Кепотешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Хуруєшть.
 Кепотешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Педурень.